Mark Walker (Amerikaans drummer), Amerikaans drummer onder andere voor Oregon
Mark Walker (Brits drummer), Brits drummer voor onder andere Caravan
Mark Walker (historicus), Amerikaans historicus, onder meer gespecialiseerd in Nazi-Duitse wetenschap en techniek